Klukowski ist der Familienname folgender Personen:

 Julian Klukowski (1939–2017), polnischer Bridge-Spieler
 Józef Klukowski (1894–1945), polnischer Künstler
 Józef Klukowski (* 1946), polnischer Swimmer, Teilnehmer an den Olympischen Spielen in Mexiko 1968
 Michał Klukowski (* 1996), polnischer Bridge-Spieler
 Michael Klukowski (* 1981), kanadisch-polnischer Fußballspieler
 Zygmunt Klukowski (1885–1959), polnischer Historiker